Cassandra Query Language – query language per Apache Cassandra
 Chess Query Language – query language per interrogare i database scacchistici
 CIM Query Language -query language per il Common Information Model
 Common Query Language (o Contextual Query Language) – linguaggio di interrogazione per sistemi di recupero dell'informazione
 Continuous Query Language – query language per il Complex event processing